Ghaziabad kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Ghāzīābād, distrikt, Konar,

Indien 

 Ghaziabad, ort, Uttar Pradesh, Ghāziābād, 
 Ghaziabad (distrikt), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar